Paw Paw kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Paw Paw (Illinois)
Paw Paw (Michigan)
Paw Paw (West Virginia)